Ludwig Cramolini ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Cramolini (Sänger) (1805–1884), österreichischer Sänger (Tenor)
 Ludwig Cramolini (General) (1879–1957), deutscher Generalmajor